Inoue kan som auktorsförkortning betyda:

 Hiroshi Inoue, 1932-1989, främst Levermossor
 Hiroshi Inoue, 1917-2008, entomolog
 Masakane Inoue, (1981) lavar, Japan
 Mayumi Inoue, 1918-199x, lavar (Lecidella siplei)

Noter

Robotskapade auktorsförkortningar